«Как мужья жён проучили» — мультипликационный фильм, созданный на киностудии «Киевнаучфильм» в 1976 году.

Сюжет 
Музыкальный весёлый мультфильм, где будто оживают фигуры, вышитые на украинском народном рушнике. Само действие разворачивается между жёнами — украинской, русской и белорусской (это определяется по языку и внешней одежде), которые захотели изменить положение вещей в своих семьях, и их мужьями. О том, к чему же могут привести уловки супругов и как нужно возвращать семейное счастье в доме.

Над фильмом работали 
 Сценарий и постановка — Ирина Гурвич
 Художник-постановщик — Эдуард Кирич
 Композитор — Борис Буевский
 Художники-актёры — Наталья Марченкова, Педан, Адольф Мелентьевич
 Оператор — Анатолий Гаврилов
 Звукооператор — И. Мойжес
 Художники — О. Охримец, Ирина Смирнова, Наталия Горбунова
 Ассистенты — О. Малова, О. Деряжная, М. Черкасская, С. Лещенко
 Редактор — Светлана Куценко
 Директор — Иван Мазепа.

Интересные факты 
 Является своеобразным тематическим продолжением мультфильма «Как жёны мужей продавали».
 В изобразительном решении использованы мотивы народных вышивок.

Издания на DVD 
 Мультфильм издавался на DVD в сборнике мультфильмов «Спокойной ночи, малыши» Выпуск 14.

О мультфильме 
Освоение украинского фольклорного творчества, колоритного, певучего слова, шутки, мудрого и лукавого юмора очень помогло в работе над фильмами «Как жёны мужей продавали» и «Как мужья жён проучили». В этих лентах, особенно в первой, ярко проявилась лукавая народная ирония.

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Как мужья жён проучили — 1976 — рейтинг фильмов, описание фильмов, новинки кино на сайте о кино InfoClass.Ru

Мультфильмы СССР в технике перекладки 1976 года
Мультфильмы Ирины Гурвич
Мультфильмы студии «Киевнаучфильм»
Музыкальные мультфильмы СССР